De Europese kampioenschappen zwemmen 1927 werden gehouden van 31 augustus 1927 tot en met 4 september 1927 in Bologna, Italië. Voor het eerst werden er ook vrouwen toegelaten tot het toernooi.

Zwemmen

Mannen

Vrouwen

Schoonspringen

Mannen

Vrouwen

Medaillespiegel

Externe links 
 Uitslagen mannen
 Uitslagen vrouwen

1927
Zwemmen in Italië
Zwemmen in 1927
Sport in Bologna
zwemmen